Stordalstjärn kan syfta på:
Stordalstjärnen, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun, 
Stordalstjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn